Caicó, gemeente in Brazilië
Caíco, voormalig Braziliaans voetballer